Whitehéadia  — рід жуків родини довгоносики (Curculionidae). Рід названий на честь Дональда Уайтхеда (Donald R. Whitehead; 1938–1990), американського ентомолога, фахівця з біогеографії та таксономії жуків-довгоносиків.

Зовнішній вигляд

Спосіб життя 
Не вивчений, ймовірно, він є типовим для представників Cleonini.

Географічне поширення 
Єдиний відомий вид цього роду мешкає у центральній частині Африки (див. нижче).

Класифікація 
Описаний один вид роду:
  — Чад, Судан, Сомалі, Танзанія .

Цікаві факти 
 Цей рід довгоносиків має «тезку» — рід рослин Whiteheadia, які мешкають на півдні Африки.

Примітки 

Довгоносики
Монотипові роди комах
Комахи Африки
Тварини, описані 1842
Роди довгоносиків